Thomas Cook Airlines Scandinavia was een Scandinavische chartermaatschappij en dochteronderneming van de Thomas Cook Group, samen met Thomas Cook Airlines, Thomas Cook Airlines Belgium en Condor Flugdienst. Maandag 23 september 2019 is het moederbedrijf Thomas Cook Group failliet verklaard.

Vloot 
De vloot van Thomas Cook Airlines Scandinavia bestaat uit:
6 x Airbus A321-211
3 x Airbus A330-343X
2 x Airbus A320-214
1 x Airbus A330-243

Externe link 
 Officiële website

Deense luchtvaartmaatschappij